Les Centrosaurinae (centrosaurinés en français) constituent l'un des deux clades de Ceratopsidae, un groupe éteint de dinosaures cératopsiens comprenant de grands herbivores quadrupèdes pourvus de cornes et de collerettes osseuses au niveau du crâne ; ils ont vécu au Crétacé supérieur en Amérique du Nord.

Répartition géographique 
Les Centrosaurine sont connus essentiellement dans la partie septentrionale de la Laramidia, cette île-continent qui s'étendait au Crétacé supérieur sur la marge ouest du continent nord-américain du Mexique à l'Alaska. Ses fossiles ont été découverts principalement en Alberta, au Montana, en  Alaska et plus récemment au Mexique.

Description 
Les centrosaurinés regroupent des formes telles que Styracosaurus et Centrosaurus qui se caractérisent par :
 une corne nasale ou un dôme osseux particulièrement bien développé ;
 des cornes frontales ;
 une collerette fenestrée à l'arrière du crâne, ornée des cornes ou pointes de taille réduite.
Il est démontré que les centrosaurinés mâles ont une période d'adolescence prolongée et que la sexualité n'apparait qu'à l'âge adulte.

Les analyses morphométriques des crânes, des museaux et des collerettes permettent de différencier les centrosaurinés des autres groupes de cératopsiens.

Liste des genres 

 Avaceratops
 Achelousaurus
 Albertaceratops
 Brachyceratops
 Centrosaurus
 Diabloceratops
 Einiosaurus
 Machairoceratops
 Monoclonius
 Pachyrhinosaurus
 Rubeosaurus
 Sinoceratops
 Spinops
 Styracosaurus
 Wendiceratops
 Xenoceratops
 Yehuecauhceratops

Classification 
En 2016, Michael J. Ryan et ses collègues ont proposé une subdivision des centrosaurinés en trois tribus : 
 les Nasutoceratopsini, définis comme des centrosaurinés plus proche de Nasutoceratops titusi que de Centrosaurus apertus ; 
 les Centrosaurini, définis comme des centrosaurinés plus proche de Centrosaurus apertus que de Pachyrhinosaurus canadensis ;
 les Pachyrhinosaurini, définis comme des centrosaurinés plus proche de Pachyrhinosaurus canadensis que de Centrosaurus apertus.

Phylogénie 
On retrouve ces trois tribus dans le cladogramme suivant issu de l'analyse phylogénétique réalisée par Kentaro Chiba et ses collègues en 2017 :

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Wendiceratops

Centrosaurinae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1915